Fähr ist der Ortsname von
 Fähr (Leichlingen)
 Fähr-Lobbendorf, Vegesack

Siehe auch:
 Fähre (Begriffsklärung)
 Fair
 Fehr
 Fère